Карбах:
 Карбах — река в Германии.
 Карбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Карбах — коммуна в Германии, в земле Бавария.